Села:
 Білівці — Тернопільська область, Чортківський район
 Білівці — Чернівецька область, Дністровський район